Александр Николаевич Аммосов (3 октября 1823, Санкт-Петербург, Российская империя — 5 сентября 1866) — русский поэт, автор романсов, офицер, сын генерал-майора Н. А. Аммосова.

Биография 
А. Н. Аммосов родился в Петербурге в семье военного инженера и изобретателя Николая Александровича Аммосова в 1823 году. Получив в раннем возрасте домашнее образование, был зачислен в Главное немецкое училище в 1830 году. Еще в школе Александр Аммосов начал сочинять стихи, и это увлечение не оставляет его и на военной службе. После окончания Петербургского университета в 1845 году он поступает юнкером в Люблинский Егерский полк, сражавшийся тогда с повстанцами Шамиля на Кавказе.

Вместе с полком А. Н. Аммосов принимает участие в подавлении Венгерского восстания (1848–1849) и в Крымской войне (1853–1855). Находясь в действующей армии сначала на Дунае, а потом в Севастополе, А. Н. Аммосов участвует в боях и получает тяжёлое ранение, но не оставляет армию. Во время Кавказских походов 1859–1863 годов А. Н. Аммосов служит под командой К. К. Данзаса — бывшего секунданта А. С. Пушкина, сосланного на Кавказ «за недонесение» о дуэли. От К. К. Данзаса он узнаёт подробности этой дуэли, легшие впоследствии в основу его книги «Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина». В годы Польского восстания 1863 года А. Н. Аммосов находился в составе русской армии в Польше. В последние годы жизни состоял управляющим Палатой государственных имуществ Волынской губернии.

Скончался в возрасте 42 лет, как сообщалось в газетах того времени «от ран, полученных при защите Отечества». Место его захоронения неизвестно.

Дочь Аммосова ― Ольга Александровна Боровитинова (1862―1910; в первом браке Елшина или Иолшина; псевдонимом Белозор), в 1881―1882 гг. актриса тифлисской труппы, впоследствии гражданская жена А. И. Пальма, печатала в «Неделе» (1884), «Живописном обозрении» (1886), «Новом времени» (1892) и других петербургских изданиях бытовые зарисовки и рассказы для детей. Автор книг «Были и былинки» (1903), «Рассказы бабушки-всезнаюшки малым детям» (1903) и пьесы «Саранча»

Творчество 
Штабс-капитан, награждённый золотым оружием «За храбрость», А. Н. Аммосов был неугомонным весельчаком, несмотря на последствия тяжёлых ранений, полученных им на военной службе. Его экспромты и эпиграммы на известных петербургских и российских деятелей имели широкое хождение.

Ему приписывают такой анекдот, который и через 150 лет звучит современно:
Девица А. никак не могла понять, как мужчины могут так много курить табаку.
— Надо быть сумасшедшим, чтоб курить табак, — говорила она, — это сокращает жизнь: страстные курильщики обыкновенно умирают скорее других.
— Вот новость! — сказала девица Б. — Мой отец курит с 15 лет, а ему теперь уже 72 года.
— Так что ж! — воскликнула девица А. — Если б он не курил, ему б, верно, было теперь 80.

Сохранилось немало стихотворений — как опубликованных, так и неизданных, — которые приписываются его перу. На его стихи писали романсы М. П. Мусоргский, К. Н. Лядов и другие композиторы того времени. В 50-х годах XIX века несколько его стихотворений появились в газете «Русский инвалид» и в сатирическом приложении к «Современнику» — «Свисток».

Стихи Аммосова в большинстве случаев отражают его характер. Например, стихотворение «Серенада», с большим количеством итальянских слов, вполне соответствует духу поэта-весельчака.

В 1861–1866 годах А. Н. Аммосов много печатался в юмористическом издании «Развлечения» (СПб). Имеются сведения, что он также принимал участие в творчестве Козьмы Пруткова, ему, в частности, принадлежит басня «Пастух, молоко и читатель», напечатанная в сборнике.

Наибольшую популярность ему принес незамысловатый романс «Элегия», более известный как народная песня «Хасбулат удалой». Слова «Элегии» (сюжетно близкие фольклорным балладам) впервые были опубликованы в газете «Русский инвалид» 16 ноября 1858 года. После того как О.X. Агренева-Славянская написала на эти слова музыку, романс стал очень популярен среди русской военной молодежи. 
Большой популярностью пользовался также романс А. Н. Аммосова «Колокольчик» на музыку К. Н. Лядова (1871).

В 60-е годы А. Н. Аммосов написал и издал книгу «Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта К. К. Данзаса» (СПб., 1866), в которой сообщались некоторые подробности роковой дуэли А. С. Пушкина.

Произведения 

 «Хасбулат удалой», романс — «Русский инвалид», СПб., 1858.
 «Палашка», стихотворение — «Искра», СПб., 1860.
 «Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта К. К. Данзаса», — СПб.,1863.

Примечания

Источники 
 
 ИРЛИ. ф. 265.
 ИРЛИ. ф. 1, д. 21, Р. I, тетрадь стих.
 РГВИА. ф. 1, оп. 1, т. 46, д. 1481.
 РГВИА. ф. 400, оп. 12, д. 439.
 Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. — Т. 4. — М., 1960. — С. 34.
 ФЭВ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР

Ссылки 
 Александр Николаевич Аммосов. Произведения.
 Стихотворения А. Н. Аммосова

Выпускники Императорского Санкт-Петербургского университета
Поэты-песенники Российской империи
Офицеры Российской империи
Участники Кавказской войны
Ученики Петришуле